William Healey Dall (1845-1927), Amerikaans bioloog
 Bobby Dall  (1963), pseudoniem van Robert Harry Kuykendall, Amerikaans basgitarist
 Cynthia Dall (1971-2012), (of Cindy Dall), pseudoniem van Cynthia Meggin Loya, Amerikaans muzikante, zangeres en fotografe
 John Dall (1918-1971), Amerikaans acteur
 Dall (parochie), een parochie van de Deense Volkskerk in Aalborg, Denemarken
 Dall Villaby, een plaats in de gemeente Aalborg, Denemarken

Zie ook 
Dal (doorverwijspagina)
Dahl (doorverwijspagina)